Storhertigens finanser kan syfta på:

 Storhertigens finanser (roman) – en bok från 1915 av den svenske författaren Frank Heller
 Storhertigens finanser (1924) – en tysk stumfilmskomedi från 1924
 Storhertigens finanser (1934) – en tysk film från 1934